Особняк архитектора Михаила Врангеля — имение главного архитектора Севастополя в 1920—1930 годах. Памятник градостроительства и архитектуры начала XX века. Отличается неприхотливыми прямоугольными формами декоративного оформления окон и наличием строгой симметрии. До национализации имения советской властью им владел архитектор имения — Михаил Врангель. Здание не подлежит приватизации. Находится в Балаклаве по адресу улица Калича, 19.

См. также 
 Классицизм
 Байдарские ворота

Примечания

Ссылки 
 Особняк архитектора Н. А. Врангеля 
 Особняк Врангеля в Балаклаве (Крым)_ история, как добраться, фото — Гид Крыма 
 Особняк М. А. Врангеля — отзывы, карта, как добраться. 
  в БД проекта Викигид

Архитектура Севастополя
Достопримечательности Балаклавы